de  cilinderinhoud van lichte motorfietsen in sommige landen
 Wereldkampioenschap wegrace klasse 80 cc